Gianluca Paparesta – opinionista televisivo ed ex arbitro di calcio italiano
 Romeo Paparesta – ex arbitro di calcio italiano, padre del suddetto